Gontier est un ancien prénom d'origine germanique, qui subsiste comme nom de famille et élément de nom de lieu. C'est une variante de  et une forme française correspondant au prénom allemand Günther, variante Gunther.

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 
 Gontier (), un évêque de Maguelone
 Madame Gontier (1747-1829), cantatrice française

Patronyme 

famille
 Famille de Château-Gontier, famille d'Anjou, illustre aux  ;

personnalités
 Adam Gontier (né en 1978), musicien canadien ;
 Adrien Gontier né en 1992), archer français ;
 Alain Gontier (mort en 1335), évêque français ;
 Clément Gontier (1876-1918), peintre français ; 
 Émile Gontier (1877-1947), athlète français ;
 Fernande Gontier, biographe française ;
 Jean-Marie Gontier (1965-), général de corps d’armée français.
 Léon Gontier (1886-1944), résistant, déporté ;
 Louise Elisabeth Gontier (1783-1844), artiste lyrique et dramatique française ;
 Nicole Gontier (née en 1991), biathlète italienne ;
 Robert Gontier (1915-1944), résistant français du réseau Alliance pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Thierry Gontier (1960-), professeur de philosophie et historien ; 
 Vincent Gontier (1962-), sculpteur français.

Toponyme 

 Château-Gontier, ville française de la Mayenne.

Notes et références